Tololo steht für:
 Cerro Tololo Inter-American Observatory, Observatorium in Chile
 (2326) Tololo, Asteroid des äußeren Hauptgürtels